Los virus del mosaico son varios tipos de virus que afectan a multitud de especies de plantas y causan que las hojas sufran amarilleamiento por  aspecto moteado. El virus del mosaico no es un taxón. Puede hacer referencia a:

 Virus del mosaico de la alfalfa
 Virus del mosaico de la coliflor
 Virus del mosaico de la higuera
 Virus del mosaico del manzano
 Virus del mosaico del nabo
 Virus del mosaico del tabaco
 Virus del mosaico del tabaco del sur
 Virus del mosaico del tomate

 Virus del mosaico del trigo
 Virus del mosaico estriado de la cebada
 Virus del mosaico rugoso de la papa
 Virus del mosaico severo de la papa